MFK Dolný Kubín (celým názvem: Mestský futbalový klub Dolný Kubín) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Dolný Kubín. Od sezóny 2016/17 působí ve čtvrté lize Stredoslovenského futbalového zväzu, sk. Sever.

Založen byl v roce 1920 pod názvem ŠK Dolný Kubín. V průběhu sezóny 2015/16 zasáhla dolnokubínský fotbal těžká finanční situace, která v konečném důsledku vyústila v odhlášení A-mužstva z druhé ligy a jeho následnému zrušení. Od další sezóny se tak klub chtěl zaměřit výhradně na výchovu mládeže. Obnovení A-mužstva se uskutečnilo ještě v červenci téhož roku, kdy ho prezident klubu Milan Ďaďo přihlásil do čtvrté nejvyšší soutěže.

Své domácí utkání odehrává na stadionu MUDr. Ivana Chodáka s kapacitou 1 950 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1920 – ŠK Dolný Kubín (Športový klub Dolný Kubín)
 1948 – JTO Sokol EP Dolný Kubín (Jednotná telovýchovná organizácia Sokol Elektro-Praga Dolný Kubín)
 1953 – DŠO Spartak SEZ Dolný Kubín (Dobrovoľná športová organizácia Spartak Slovenské elektrotechnické závody Dolný Kubín)
 195? – fúze s ČH Dolný Kubín ⇒ TJ Spartak SEZ Dolný Kubín (Telovýchovná jednota Spartak Slovenské elektrotechnické závody Dolný Kubín)
 1963 – TJ Dynamo Dolný Kubín (Telovýchovná jednota Dynamo Dolný Kubín)
 1987 – TJ Dynamo ZZO Dolný Kubín (Telovýchovná jednota Dynamo Združenie závodov a organizácií Dolný Kubín)
 1992 – ŠK SEZ Dolný Kubín (Športový klub Slovenské elektrotechnické závody Dolný Kubín)
 199? – MFK Dynamo Dolný Kubín (Mestský futbalový klub Dynamo Dolný Kubín)
 2010 – MFK Dolný Kubín (Mestský futbalový klub Dolný Kubín)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1964–1965: I. A trieda  – sk. A
 1965–1968: Krajský přebor – sk. Střed
 1968–1976: Divize F
 1976–1977: Krajský přebor – sk. Střed
 1977–1978: Divize F
 1978–1981: Krajský přebor – sk. Střed
 1981–1983: Divize – sk. Střed
 1983–1985: Divize – sk. Střed „A“
 1985–1986: 2. SNFL – sk. Západ
 1986–1987: Divize – sk. Střed „A“
 1987–1993: Divize – sk. Střed
 1993–1994: 4. liga 
 1994–1998: 3. liga – sk. Střed
 1998–1999: 4. liga  – sk. Sever
 2008–2009: 3. liga – sk. Východ
 2009–2013: 2. liga
 2013–2014: 3. liga – sk. Východ
 2014–2016: 2. liga – sk. Východ
 2016–: 4. liga  – sk. Sever

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1920